Matela ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Matela (Penalva do Castelo), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Penalva do Castelo
 Matela (Vimioso), Gemeinde im portugiesischen Kreis Vimioso

Matela ist der Familienname folgender Personen:

 Leszek Matela (* 1955), polnischer Autor, Parapsychologe und Radiästhesist